Zborov est un toponyme qui peut désigner :

Zborov, une commune du district de Bardejov, dans la région de Prešov.

Zborov, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc.

Zborov (en russe) ou Zboriv (en ukrainien) est une ville de l’oblast de Ternopil.